Països Catalans:
 Partit Demòcrata Europeu Català
 Partit Democràtic Liberal Català (1976-1977)
 Partit Democràtic Socialista Obrer (1882-1887)
 Àfrica:
 Partit Democràtic de Guinea Equatorial
 Partit Democràtic d'Unitat Popular (Somalilàndia, Somàlia)
 Amèrica:
 Nou Partit Democràtic del Canadà
 Partit Demòcrata (Brasil)
 Partit Demòcrata dels Estats Units
 Partit Democràtic Laborista (Brasil)
 Àsia:
 Partit Democràtic de Bet Nahrain (Síria)
 Partit Democràtic del Kurdistan
 Partit Democràtic del Kurdistan Iranià
 Partit Democràtic Kurd a Síria-El Partit
 Partit Demòcrata (Tailàndia)
 Partit Democràtic Kurd-Líban
 Partit Democràtic del Kurdistan-Síria
 Partit Democràtic per la Llibertat de Jammu i Caixmir
 Partit Democràtic Caldeu (Iraq)
 Partit Democràtic Cristià de l'Iraq
 Partit Democràtic dels Turcmans del Kurdistan
 Partit Democràtic del Kurdistan-Front Progressista
 Turquia:
 Partit Demòcrata (Turquia)
 Partit Democràtic (Turquia) 
 Partit Democràtic Popular 
 Partit Democràtic del Kurdistan/Nord
 Partit Democràtic d'Esquerra (Turquia)
 Partit Democràtic del Kurdistan-Xoybun
 Europa:
 Partit Democràtic (Sèrbia)
 Partit Democràtic (Polònia)
 Partit Democràtic (Luxemburg)
 Partit Democràtic (Eslovàquia)
 Partit Democràtic (Itàlia) 
 Partit Democràtic (Xipre)
 Partit Democràtic (Geòrgia)
 Partit Democràtic (Bulgària)
 Partit Nacional Demòcrata d'Alemanya 
 Partit Demòcrata-Liberal (Romania) 
 Partit Democràtic Cívic (República Txeca)
 Partit Democràtic Laborista de Lituània
 Partit Democràtic Serbi (Bòsnia i Hercegovina) 
 Partit Democràtic dels Albanesos
 Partit Democràtic Independent Serbi (Croàcia)
 Partit Democràtic dels Serbis (Macedònia del Nord)
 Partit Democràtic dels Turcs (Macedònia del Nord) 
 Partit Democràtic de Zagorje (Croàcia)
 Partit Democràtic d'Eslovènia
 Partit Democràtic Eslovè
 Partit Democràtic dels Pensionistes d'Eslovènia
 Partit Democràtic Socialista de Grècia
 Partit Democràtic Lliure (Alemanya)
 Partit Democràtic de Sèrbia (DSS)
 Partit Democràtic de l'Ulster
 Unió Democràtica i Cristiana Eslovaca – Partit Democràtic
 Partit Democràtic Croat
 Partit Democràtic d'Albània
 Partit Democràtic Italià d'Unitat Monàrquica
 Partit Democràtic de l'Esquerra
 Partit Democràtic dels Pobles d'Europa 
 Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro
 Partit Democràtic de Moldàvia
 Partit Democràtic Saimnieks (Letònia)
 Partit Demòcrata-Liberal (Romania)
 Partit Democràtic de la Nova Esquerra 
 Partit Democràtic Socialista Obrer Espanyol
 Partit Democràtic (Espanya)
 Oceania:
 Partit Democràtic de Nova Zelanda pel Crèdit Social